

Patronyme
 Gareth Steenson, (1984- ), est un joueur de rugby à XV irlandais.
 Jeffrey Steenson, (1952- ), est un ecclésiastique américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme